Le stade de l’Arbre-Sec est l’antre du Stade auxerrois, le club laïc de la ville d'Auxerre.

Histoire 
Le premier terrain est apparu en 1942 dès la création du club.

D'une capacité de quatre mille places, il est situé sur la rive droite de l'Yonne à proximité du parc de l’Arbre-Sec au sud-est d’Auxerre.

Il est proche du stade de l’Abbé-Deschamps des rivaux de l’AJ Auxerre.

Galerie 

Équipement sportif achevé en 1945
Stade de football en Bourgogne-Franche-Comté
Stade portant le nom d'un lieu
Équipement sportif dans l'Yonne
Sport à Auxerre